Regius Professor of Civil Law steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Civil Law (Cambridge)
 Regius Professor of Civil Law (Oxford)